Río Amarillo puede referirse a:
 Río Amarillo, en China;
 Río Amarillo (Honduras);
 Río Amarillo (Yelcho), tributario del río Yelcho, en Aysén, Chile.